Свинцицкий:
 Свинцицкий, Иван Вячеславович (род. 1970) — российский хоккеист.
 Свинцицкий, Роман Михайлович (род. 1981) — украинский футболист.